Der Name Walliswil steht für verschiedene Orte in der Schweiz:
 die Gemeinde Walliswil bei Niederbipp, Kanton Bern.
 die Gemeinde Walliswil bei Wangen, Kanton Bern.
 den Weiler Walliswil in der Gemeinde Murgenthal, Kanton Aargau.